Sinking Spring kan syfta på:

 Sinking Spring, Ohio
 Sinking Spring, Pennsylvania